Rodrigo José Carbone est un footballeur brésilien né le .

Palmarès 
 Championnat du Japon :
 Champion en 1996 (Kashima Antlers).

Liens externes 
 

Footballeur brésilien
Joueur du Sport Club Corinthians Paulista
Joueur des Kashima Antlers
Joueur du Fluminense Football Club
Joueur du ŁKS Łódź (football)
Joueur du Jeonnam Dragons
Naissance en mars 1974
Naissance au Brésil